Ciatti ima više značenja:
 Ciatti, Pistoia
 Ciatti, Savona